Пе́тер Ду́кке (; 14 октября 1941, Бензен (ныне Бенешов-над-Плоучници) — немецкий футболист, нападающий. Выступал за клуб «Карл Цейсс» и национальную сборную ГДР. Участник чемпионата мира 1974 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года. Лучший футболист ГДР 1971 года. Младший брат футболиста Роланда Дукке.

Карьера

Клубная 
«Футболист года» ГДР. В 1960-х годах был весьма популярен в футболе ГДР.

Игрок клуба ФК Карл Цейсс Йена и национальной сборной ГДР. В 68 играх за сборную забил 15 голов. Его бурный темперамент и весьма развитое чувство справедливости приводило к частым спорам с судьями, которые его неоднократно выдворяли с поля. Тем не менее за счет футбольного таланта был любимцем публики.

В сборной 
В сборной ГДР Петер Дукке дебютировал 30 октября 1960 года в товарищеском матче со сборной Финляндии, завершившимся победой восточных немцев со счётом 5:1, причём сам Дукке забил третий гол своей сборной. В 1972 году Дукке в составе сборной поехал в Мюнхен на XX летние Олимпийские игры, он сыграл во всех семи матчах своей команды которая стала бронзовым призёром и забил 1 гол в ворота сборной Колумбии. В 1974 году Дукке принял участие в единственном для своей страны чемпионате мира 1974 года, он сыграл в трёх матчах. Своё последнее выступление за сборную Дукке провёл в товарищеском матче со сборной Чехословакии 19 ноября 1975 года, тот матч завершился ничьей со счётом 1:1, а сам Дукке вышел на замену на 11-й минуте вместо Юргена Шпарвассера. Всего же за сборную Петер Дукке сыграл 64 официальных матча в которых забил 15 голов. Так же Дукке сыграл 7 матчей за олимпийскую сборную ГДР, в которых забил 1 гол.

Итого: 64 матча / 15 голов; 29 побед, 16 ничьих, 19 поражений.

Итого: 7 матчей / 1 гол; 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.

Достижения

Командные 
  Сборная ГДР
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1972

  «Мотор» (Йена) / «Карл Цейсс»
 Чемпион ГДР (3): 1963, 1968, 1970
 Серебряный призёр чемпионата ГДР (7): 1965, 1966, 1969, 1971, 1973, 1974, 1975
 Бронзовый призёр чемпионата ГДР: 1977
 Обладатель Кубка ГДР (3): 1960, 1972, 1974
 Финалист Кубка ГДР (2): 1965, 1968

Личные 
 Футболист года в ГДР: 1971
 Лучший бомбардир чемпионата ГДР: 1963 (19 голов)
 Спортсмен года в ГДР: 1965
 4-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата ГДР за все времена: 153 гола
 12-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей, сыгранных в чемпионате ГДР: 352 матча

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net 
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте eu-football.info 
 
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте rsssf.com 
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте dfb.de
 Статистика матче за олимпийскую сборную на сайте sports-reference.com

Литература 
 Thomas Stridde: Die Peter-Ducke-Story, Jena: Glaux, 2005, ISBN 3-931743-91-8

Футболисты ГДР
Игроки сборной ГДР по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Футболисты года ГДР
Игроки ФК «Карл Цейсс»